Села:
 Хом'яківка — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Хом'яківка — Івано-Франківська область, Тисменицький район

 Хом'яківка — колишнє село, приєднане до села Нагірянка, Чортківського району,Тернопільської області.
 Хом'яківка — хутір, приєднаний до села Косів, Чортківського району, Тернопільської області.